Nordica (luchtvaartmaatschappij), Estse luchtvaartmaatschappij
 Nordica (fabrikant), fabrikant van wintersportartikelen
 Nordica (schip, 1994), Finse ijsbreker
 Nordica 16, een Canadees zeiljachtje